Mächler, Maechler oder Machler ist der Familienname folgender Personen:

 Andréa Maechler (* 1969), Schweizer Wirtschaftswissenschaftlerin
 Daniel Mächler (* 1974), Schweizer Skeletonpilot
 Erich Mächler (* 1960), Schweizer Radrennfahrer
 Kurt Machler (1910–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Marc Mächler (1970), Schweizer Politiker
 Martin Mächler (1881–1958), schweizerisch-deutscher Architekt und Stadtplaner
 Matthias Mächler (* 1969), Schweizer Journalist
 Patrick Mächler (* 1972), Schweizer Skilangläufer
 Robert Mächler (1909–1996), Schweizer Schriftsteller und Journalist
 Winfried Maechler (1910–2003), deutscher Pastor

Siehe auch:
 Mechler